Elise Mertens e Aryna Sabalenka erano le detentrici del titolo, ma Sabalenka ha deciso di non partecipare, mentre Mertens ha fatto coppia con Hsieh Su-wei.

In finale, Mertens e Hsieh hanno sconfitto Veronika Kudermetova e Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(1), 6-3.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (Campionesse)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinale)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (secondo turno)

  Nicole Melichar-Martinez /  Demi Schuurs (secondo turno) 
  Hayley Carter /  Gabriela Dabrowski (secondo turno) 
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (primo turno) 
  Sharon Fichman /  Giuliana Olmos (secondo turno)

Wildcard 

  Amanda Anisimova /  Dajana Jastrems'ka (primo turno)
  Reese Brantmeier /  Katrina Scott (primo turno)

  Simona Halep /  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2021